De Faria
Paulo de Faria
Paulo Lopes de Faria
Romário de Souza Faria